Presidente Epitácio kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Presidente Epitácio (ort), São Paulo, 
 Presidente Epitácio (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar